Le Voyage en ballon peut désigner : 
 un film de 1913 réalisé par Alfred Lind
 un film de 1960 réalisé par Albert Lamorisse